

Tijdschriften 
 The Herald (Pakistan), een Pakistaans politiek tijdschrift
 The Herald (Glasgow), een Schotse krant
 The Herald (Melbourne), een Australische krant

Zie ook 
Herald